

Localidades 
 São João da Barra, município brasileiro do Rio de Janeiro;
 São João da Barra Seca, comunidade rural brasileira no interior de Colatina, São Paulo;
 Forte de São João da Barra, localidade portuguesa da freguesia de Cabanas de Tavira, junto à Ria Formosa;
 Fortaleza de São João da Barra do Rio de Janeiro, localidade brasileira do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

Clubes de futebol 
 Esporte Clube São João da Barra, agremiação esportiva brasileira de São João da Barra, Rio de Janeiro;
 São João da Barra Futebol Clube, agremiação esportiva brasileira de São João da Barra, Rio de Janeiro.

Outros 
 Barão de São João da Barra, título brasileiro criado por D. Pedro II do Brasil em favor à José Alves Rangel;
 Visconde de São João da Barra, fazendeiro, 2° barão e único visconde de São João da Barra.

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes